Nemonien ist der Name eines ostpreußischen Ortes und auch eines Flusses in der heutigen Oblast Kaliningrad in Russland:
 Nemonien (Dorf), 1938–1946 Elchwerder, Kreis Labiau, seit 1946: Golowkino, Siedlung im Rajon Polessk
 Nemonien (Fluss) (), ein in das Kurische Haff mündender Fluss